Экстра 300 — спортивный самолёт, моноплан, обладает большими возможностями в аэробатике. Разработан Вальтером Экстра, немецким спортивным пилотом в 1987 году под брендом основанной им компании Extra Flugzeugbau. Силовая установка — инжекторный двигатель Lycoming AEIO-540 мощностью 300 л. с. (224 кВт).

Основной самолёт подготовительного этапа Challenger мировой серии по высшему пилотажу Red Bull Air Race.

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 или 2 человека (в зависимости от модификации)
 Длина: 6.95 м
 Высота на стоянке: 2.20 м
 Размах крыла: 7.39 м
 Площадь крыла: 10.44 м²
 Масса пустого: 682 кг
 Максимальная взлётная: 952 кг
 Запас топлива: 199.5 л
 Двигатели: 1 ПД Lycoming AEIO-540-L1B5
 Мощность: 1 х 300 л.с.

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость:
 по прибору: 408 км/ч
 пилотирования: 317 км/ч
 Максимальная вертикальная скорость:
 на взлётном режиме у земли: 16 м/с
 Дальность полёта: 944 км
 Практический потолок: 4875 м
 Продолжительность полёта: 2 часа
 Максимально допустимые перегрузки:
 положительная: 9 G
 отрицательная: 6 G
 Длина разбега: 
 Длина пробега:

Потери 
2 июня 2013 года во время авиашоу на подмосковном аэродроме Большое Грызлово при выполнении фигуры высшего пилотажа «плоский штопор» самолёт Extra-330SC ударился о землю (не хватило высоты). Пилот, победитель соревнования, Александр Андреенков скончался от полученных травм в момент аварии.

См. также 
 Су-26
 Су-29
 Су-31
 Як-54
 Як-55
 Zivko Edge 540
 Christen Eagle II
 Petrel 912i

Ссылка 
 Самолёты семейства Extra-300
 Extra Aircraft - сайт компании - производителя самолётов Extra 300

Появились в 1987 году в Германии
Спортивные самолёты
Самолёты Германии
Самолёты Extra
1987 год в авиации